Birgit Süß – ginnasta tedesca
 Christian Süß – tennistavolista tedesco
 Christoph Süß – presentatore televisivo tedesco
 Esther Süss – ciclista svizzera
 Joseph Süß Oppenheimer (Jud Süß) – banchiere tedesco
 Rüdiger Süß – pilota automobilistico tedesco
 Wilhelm Süss – matematico tedesco
 Wolfgang Süß – politico e farmacista tedesco